Il doppio del torneo di tennis Austrian Open 1981, facente parte della categoria Grand Prix, ha avuto come vincitori David Carter e Paul Kronk che hanno battuto in finale Marko Ostoja e Louk Sanders 7-6, 6-1.

Teste di serie 

 David Carter /  Paul Kronk (campioni)
 Vitas Gerulaitis /  Tony Graham (secondo turno)
 John Fitzgerald /  Per Hjertquist (quarti di finale)
 Jiří Hřebec /  Pavel Hutka (quarti di finale)

 Alejandro Gattiker /  Carlos Gattiker (semifinali)
 Klaus Eberhard /  Ulrich Marten (semifinali)
 Brad Guan /  Wayne Hampson (secondo turno)
 Chris Johnstone /  Wayne Pascoe (secondo turno)

Tabellone

Finale

Parte alta

Parte bassa

Collegamenti esterni 

Austrian Open 1981